Toshio Suzuki (coureur), Een japanse Formule 1 coureur
Toshio Suzuki (producer), De bekendste filmproducer van Studio Ghibli